Преброяването на населението в Румъния през 2002 година се провежда от НСИ в периода 18–27 март.

Резултати 
Численост на етническите групи по окръзи:

Вижте също 
 Население на Румъния

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в Румъния
2002 година